

Patronymes 
Koutepov (masculin ; ) ou Koutepova (féminin ; ), également Koutiepoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Koutepov (1882-1930), général russe ayant combattu dans les armées blanches
 Ilia Koutepov (1993-), footballeur russe

Patronyme russe